Brush (Califòrnia),
 Brush (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Brush Creek, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma 
 Brush Prairie, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Washington 
 Charles Brush (Euclid Township, Ohio, 1849 - 1929), inventor, emprenedor i filantrop estatunidenc 
 USS Brush